Табі́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Вахтанг Чиковані (1919—1944) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Симон Чиковані (1902/1903—1966) — грузинський поет.

Грузинські прізвища